Il doppio del torneo di tennis RCA Championships 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bobby Reynolds e Andy Roddick che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Jim Thomas 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinali)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (primo turno)

 Paul Goldstein /  Jim Thomas (finale)
 Jeff Coetzee /  Dominik Hrbatý (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 2006